HO steht für:
 Handelsorganisation, Einzelhandelskette der DDR
 Harmonischer Oszillator in der Physik
 Hohenlohe-Ostalb-Weg, Fernradweg durch Baden-Württemberg und Bayern
 Hospitalorden der Barmherzigen Brüder, Männerorden
 Juneyao Airlines, chinesische Fluggesellschaft (IATA-Airline-Code)
 Osnabrück Hauptbahnhof (nach DS 100)

Ho steht für:
 Ho (Familienname) (Hồ), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Holmium, chemisches Element
 Ho (Ethnie), Stammesbevölkerung in Indien
 Ho (Sprache), austroasiatische Sprache in Indien
 Ho (Ghana), Stadt in Ghana
 Ho (Dänemark), Ortschaft in Dänemark
 ho, Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Հ
 Ho, chinesische Rebellengruppen in Südostasien, siehe Ho-Kriege

HO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Hof (Saale) und Landkreis Hof
 Großbritannien: Portsmouth
 Österreich: Bezirk Horn
 Tschechien: Okres Hodonín

ho steht als Abkürzung für:
 Hiri Motu, Sprache (nach ISO 639-1)

Siehe auch:
 H0 (H-Null)

HO